

Persone 
 Akira Yoshimura – scrittore giapponese
 Daishirō Yoshimura –  calciatore e allenatore di calcio brasiliano naturalizzato giapponese
 Hiroshi Yoshimura – musicista e compositore giapponese
 Junzō Yoshimura – architetto giapponese
 Keiji Yoshimura – ex calciatore giapponese
 Koji Yoshimura – calciatore giapponese
 Kōzaburō Yoshimura – regista giapponese
 Maharu Yoshimura – tennistavolista giapponese
 Masahiro Yoshimura – nuotatore giapponese
 Pops Yoshimura – meccanico motociclistico giapponese
 Sakuji Yoshimura – egittologo giapponese
 Toshihiro Yoshimura – ex calciatore giapponese
 Yō Yoshimura – doppiatore giapponese
 Yumi Yoshimura – cantante giapponese

Altro 
 Yoshimura – azienda motociclistica giapponese
 25088 Yoshimura – asteroide della fascia principale